Yves Saint Laurent (film), een Franse biografische film van Jalil Lespert
 Yves Saint Laurent (merk), een Frans modehuis opgericht door Yves Saint Laurent en Pierre Bergé, nu een dochterbedrijf van Kering
 Yves Saint Laurent (modeontwerper) (1936-2008), een Frans modeontwerper